Виктор Росалес има више значења:

 Виктор Росалес (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виктор Росалес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виктор Росалес, Ла Паз (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику